Kéménd
 Kéménd település Szlovákiában
 Kéménd település Romániában, Hunyad megyében
Kemend
 Kemendollár, Zala megye